
Cupa Davis 2012 reprezintă cea de-a 101-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni.

Cupa Mondială 2012

Rezultate

Legendă
 * =țară gazdă

Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 2013.

Vezi și
Cupa Davis

2012
Cupa Davis